Мишелёвское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом городского поселения в 
Усольском районе Иркутской области России. Административный центр — Мишелёвка.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 
численность населения муниципального образования составила 8527 человек, в том числе 4196 мужчин и 4331 женщина.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты
 Мишелёвка
 Глубокий Лог
 Хайта
 Усолье-7

Примечания 

Муниципальные образования Усольского района Иркутской области
Городские поселения Иркутской области